Ибраево — ойконимы Башкортостана (по башкирскому имени Ибрай):

 Ибраево (Аургазинский район)
 Ибраево (Альшеевский район)
 Ибраево (Зианчуринский район)
 Ибраево (Ишимбайский район)
 Ибраево (Кигинский район)
 Ибраево (Кугарчинский район)

См. также 
 Малое Ибраево (Аургазинский район)
 Нижнеибраево (Стерлибашевский район)
 Старое Ибраево (Аургазинский район)
 Толмань-Ибраево, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район
 Ибраево Каргали, Республика Татарстан, Черемшанский район
 Ибраевский сельсовет